Bonne fête, maman ! est la cinquante-huitième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1998.

Univers

Synopsis 
Renaud, redevenu temporairement grand, est en vacances chez ses parents à l'occasion de la fête des mères. Malheureusement pour lui, il n'est jamais vraiment tranquille, car il se fait appeler par le docteur Hondegger. Mais, arrivé au rendez-vous prévu, il découvre qu'il est tombé dans un traquenard...

Personnages 
Dans l'ordre d'entrée en scène:
 la mère de Renaud
 Régis Renaud
 le père de Renaud
 le Duc de la Fourrière (et ses aides, dont le docteur Logarithme)
 le docteur Hondegger
 Lapoutre
 D'autres PH

Historique

Publication

Revues 
On peut signaler une erreur de date dans l'histoire. À un moment, la date indiquée de l'aventure est le . Quelques planches plus tard, il est dit que l'histoire se déroule en mai.

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1998
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1997